Мърсър може да се отнася за:
 , град в Пенсилвания, САЩ

 Окръзи в САЩ
 Мърсър (окръг, Западна Вирджиния)
 Мърсър (окръг, Илинойс)
 Мърсър (окръг, Кентъки)
 Мърсър (окръг, Мисури)
 Мърсър (окръг, Ню Джърси)
 Мърсър (окръг, Охайо)
 Мърсър (окръг, Пенсилвания)
 Мърсър (окръг, Северна Дакота)